Кесада Перес () — фамилия.

Известные носители: Кесада Перес, Луис Эрнесто (род. 1999) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2018). 
 Кесада Перес, Юньески (род. 1984) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2005).